Wiesel:
 Elie Wiesel - scriitor, Premiul Nobel pentru Pace (1986)
 Torsten N. Wiesel - neurobiolog suedez, Premiul Nobel pentru medicină (1981)
 Wenum Wiesel, localitate din Țările de Jos

Nume de familie germane
Nume de familie evreiești